Па́ртия росси́йского еди́нства и согла́сия (ПРЕС) — российская политическая партия начала 1990-х гг. и одноимённая фракция в Государственной Думе России I созыва. Партия Российского единства и согласия создана в конце 1993 г. На выборах 1993 г. ПРЕС была второй (после Выбора России) партией, представлявшей действующую исполнительную власть. В её составе было четыре действующих министра Правительства РФ: Сергей Шахрай, Александр Шохин, Юрий Калмыков и Геннадий Меликьян. Финансовую поддержку партии оказывали Газпром и его дочерние предприятия, а также Всероссийский биржевой банк, банк «Империал», Алтайэнергобанк и другие крупные предприятия. На выборах 1993 г. ПРЕС при поддержке союза предпринимателей набрала более 6 % голосов избирателей и прошла в Государственную Думу.

Политическая ориентация фракции — умеренный либерализм, развитие межнациональных отношений, поддержка социальных программ государства, сохранение территориальной целостности России, поддержка Правительства и Президента России. На выборах в Госдуму 2 созыва в 1995 г. набрала около 1 % голосов, в 1996 году на Президентских выборах поддерживала Бориса Ельцина, после чего фактически прекратила существование. Её идейный преемник в Госдуме следующего созыва — Межрегиональное движение «Единство» («Медведь»).

Известные персоналии партии 
 Горячев Марк Леонидович
 Шахрай Сергей Михайлович
 Затулин Константин Фёдорович
 Шохин Александр Николаевич
 Туманов Владимир Александрович
 Чехов Юрий Викторович
 Баков Антон Алексеевич
 Бурков Александр Леонидович

См. также 
 Единая Россия
 Единство (фракция)
 Отечество — Вся Россия
 Вся Россия
 Наш дом — Россия
 Наш дом — Россия (фракция)
 Список депутатских объединений

Примечания 

Фракции Государственной думы Российской Федерации